Teba (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Málaga.
Teba (synagoge), een Portugese benaming voor de verhoogde plaats in de synagoge.
Slag bij Teba, een veldslag in 1330